Robert Bouchard peut désigner :
 Robert Bouchard (né en 1943), homme politique canadien ;
 Robert Bouchard, homme politique canadien ;
 Robert Bouchard (né en 1947), linguiste français.